Anna Kateřina Konstance Vasa (7. srpna 1619, Varšava – 8. října 1651, Kolín nad Rýnem) byla rodem polská princezna a sňatkem falcká hraběnka (první manželka pozdějšího falckého kurfiřta Filipa Viléma Falckého).

Biografie

Původ, mládí 
Narodila se jako poslední dítě/druhá dcera ze sedmi potomků polského krále Zikmunda III. Wasy a jeho druhé manželky, rakouské arcivévodkyně Konstance Habsburské.

Manželství, potomci 
Roku 1632 jí sejm schválil jako věno panství brodnické, gołubské a tucholské. V roce 1637 probíhala jednání na téma manželství Anny Kateřiny a Ferdinanda Karla Tyrolského, dědice Tyrol, bratrance císaře Ferdinanda II. Habsburského; přes smlouvy, uzavřené v letech 1639 a 1641, však ke sňatku nedošlo. Překážkou byl nízký věk Ferdinanda Karla (byl o devět let mladší než Anna Kateřina a v roce 1641 mu bylo pouhých třináct let) i neshody v otázce výše věna.

8. června roku 1642 se ve Varšavě provdala za Filipa Viléma Falckého, syna hraběte palatina Wolfganga Viléma Neuburského a jeho manželky, bavorské princezny Magdaleny (ten se roku 1685 stal falckým kurfiřtem).

Anna s sebou přinesla věno 243 333 tolarů, klenoty v hodnotě 300 000 tolarů, cennosti ze zlata a stříbra, tkaniny a perské koberce. Její majetek zahrnoval i usedlosti v Itálii ve Fogii, Kalábrii a Abruzzu (dědictví po Annině prabábě Boně Sforze).

Jejich jediné dítě (chlapec) se narodilo a zemřelo 9. června roku 1645. Další potomci již z manželství nevzešli.

Anna zemřela 8. října roku 1651 ve věku dvaatřiceti let. Pochována byla v jezuitském kostele v Düsseldorfu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p11473.htm#i114730

Vasovci
Wittelsbachové
Polské princezny
Rýnské falckraběnky
Narození v roce 1619
Narození 7. srpna
Narození ve Varšavě
Úmrtí v roce 1651
Úmrtí 8. října
Úmrtí v Kolíně nad Rýnem
Pohřbení v Düsseldorfu
Ženy